Maral steht für:

 Kaukasusmaral, eine Unterart des Rothirsches, siehe Rothirsch #Unterarten
 Altai-Maral, eine Unterart des Wapiti
 den Markennamen des ehemaligen türkischen Automobilherstellers Sports Car Spor Oto Tasarım ve İmalat
 einen weiblichen Vornamen, siehe Maral (Vorname)

Maral ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Maral (* 1968), deutsch-türkischer Schauspieler
 Franziska Maral (* 1978), schweiz-deutsche Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin
 sowie das Pseudonym von Marei Obladen (1941–2020), deutsche Hörspielautorin